Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria tra santi – dipinto di Spinello Aretino (1390 circa)
 Matrimonio mistico di santa Caterina – dipinto di Lorenzo Salimbeni (1400) 
 Sposalizio mistico di santa Caterina – dipinto di Michelino da Besozzo (1420 circa) 
 Trittico del matrimonio mistico di Santa Caterina – dipinto di Hans Memling (1479)
 Matrimonio mistico di santa Caterina – dipinto di Bergognone (1490 circa)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria e santi – dipinto del Correggio, Washington (1510-1511 circa)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria e tre santi in un paesaggio – dipinto del Correggio, Detroit (1512 circa)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria – dipinto del Correggio, Napoli (1520 circa)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria alla presenza di san Sebastiano – dipinto del Correggio, Parigi (1527 circa)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria – dipinto di Lorenzo Lotto, Bergamo (1523)
 Pala di Bardi – dipinto del Parmigianino, Bardi (PR) (1521)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria – dipinto del Parmigianino (1529 circa, a Parigi)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria – dipinto del Parmigianino (1529 circa, a Londra)
Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria – dipinto del Parmigianino (1529 circa, collezione privata)
 Sposalizio mistico di santa Caterina d'Alessandria – dipinto di Giovan Battista Moroni (circa 1567)
 Matrimonio mistico di santa Caterina – dipinto di Paolo Veronese (1575 circa)
 Matrimonio mistico di santa Caterina – dipinto di Mattia Preti
 Sposalizio mistico di santa Caterina – dipinto di Macrino d'Alba
 Matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria – dipinto di Ridolfo del Ghirlandaio
 Matrimonio mistico di santa Caterina – dipinto di Domenico Ghirlandaio